Натуральне число 1655
 1655 рік до нашої ери
 1655 рік нашої ери